Preámbulo puede referirse a:

 Preámbulo, en Derecho, es la parte expositiva que antecede a una normativa.
 Preámbulo, en literatura, es el texto introductorio de una obra.
 Preámbulo, en informática, son un conjunto de bits que anteceden a los datos en un sector de un disco duro.

Enlaces externos